They Can't Stop Us Now é um álbum da banda The Hint, lançado em 2006.

Faixas 
 Tell Me How You Really Feel
 Remember (No One Said It Was Easy)
 Running Scared
 The Menagerie
 Across the Desert
 Things We Do in the Dark

Álbuns de 2006